Wallace kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Russel Wallace
 Richard H. Wallace

Robotskapade auktorsförkortningar